Kanton Neuvic ist der Name zweier ehemaliger Wahlkreise in Frankreich:

 Kanton Neuvic (Corrèze) im Département Corrèze
 Kanton Neuvic (Dordogne) im Département Dordogne